Phillipps kan som auktorsförkortning betyda:

 William J. Phillipps
 A. Phillipps

Robotskapade auktorsförkortningar